Possum Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Possum Creek (Alaska), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Possum Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Possum Creek (Colorado), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Possum Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Possum Creek (Nebraska), Fluss im Bundesstaat Nebraska